Синьши (Урумчи) — район городского подчинения городского округа Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
 Синьши (Тайнань) — район городского подчинения города центрального подчинения Тайнань (Китайская республика).